Personen
 Johannes Jacobus Wijsmuller (1806-1882), medeoprichter Artis
 Jan Hillebrand Wijsmuller (1855-1925), Nederlands schilder
 Johannes Franciscus Wijsmuller (1876-1923) oprichter rederij NV Bureau Wijsmuller 
 Truus Wijsmuller-Meijer (1896-1978), verzetsheld en lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD
 Robbert Wijsmuller (1940-2001), filmmaker
 Michiel Wijsmuller (1950), ondernemer
 Joris Wijsmuller (1965), fractievoorzitter van de Haagse Stadspartijin de gemeenteraad te Den Haag
Bedrijven
 Bureau Wijsmuller, sleepvaart